

Sigle 
 Krefelder Eislauf-Verein  – squadra di hockey su ghiaccio tedesca nota anche come Krefeld Pinguine

Codici 
 KEV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kuorevesi Halli (Finlandia)
 kev – codice ISO 639-3 della lingua kanikkaran

Altro 
 keV – simbolo del chiloelettronvolt